Plain City kan syfta på:

 Plain City, Ohio
 Plain City, Utah